Jaenzon ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik Jaenzon (1886–1954), schwedischer Kameramann
 Julius Jaenzon (eigentlich Julius Jaensson; 1885–1961), schwedischer Kameramann und Filmregisseur